Виталиан може да се отнася за:
 Виталиан (?-520), византийски военачалник
 Виталиан (?-672), римски папа